Serumalbumin bezeichnet Proteine des Blutplasmas:

 Humanes Serumalbumin, das unter anderem als Laborwert untersucht wird
 Bovines Serumalbumin, das in der Biochemie verwendet wird